Gheorghe Vlaicu - Pictor, grafician, gravor, membru al ,, Aquarelle Groupe " , Filiala UAPR Craiova. 

Nascut in Dârvari județul Mehedinți

-1976 - Absolvent  Școala de Artă Cornetti din Craiova - Studii de desen, pictură,    gravură și acuarelă cu pictorii Nicolae Marinache,  Ion Hagiescu și Victor Pârlac

- 1964 - 1967 - Arta decorativă Calafat.

  -1967 - Pictor decorator în rețeaua comercială a orașului Craiova, unde a realizat proiectarea și execuția designului interior la diverse magazine.

-Începând cu anul 2001 are propria firmă publicitară de grafică și design ArhetipPrest din Craiova, care a încetat activitatea în 2006.

- 1980 - 2001 Președintele Cenaclului de Artă Plastică ,, C.Brâncuși ”din Craiova.

Expoziții personale de pictură, grafică și gravură în România

1974 - Craiova- Expoziție de pictură, acuarelă și gravură ,, Sala C.Brâncuși ”

1976 - Expoziție Craiova de pictură, acuarelă și gravură ,, Sala C.Brâncuși ”

1978 - Expoziția de pictură și gravură- Craiova ,, Sala C.Brâncuși ”

1982 - Muzeul de Artă Craiova - Expoziție de grafică și gravură.

1988 - Muzeul de Artă Craiova -  Expoziție de Pictură

Participări la Expoziții organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România

1968 -  Muzeul de Artă Craiova - Expoziția interjudețeană a Filialelor UAPR Craiova - Deva - Petroșani.

1976 - București - Galeria ,,Căminul Artei" - Primul Salon Republican de Grafică Ex Libris.

1976 - Muzeul de Artă Craiova - Expoziția interjudețeană a Filialelor UAPR  Craiova - Deva - Petroșani.

1977 - Satu Mare- Expoziție colectivă de Ex Libris și grafică.

1986 - Craiova -  Primul Salon de Artă al Revistei „Ramuri” din Craiova.

2009 - Craiova, Galeria ARTA , Uniunea Ariștilor Plastici din România, Expoziția Segarceanu + 7

2012 - Craiova, Galeria ARTA, Uniunea Ariștilor Plastici din România , „Aquarelle Groupe“

2014 - Craiova, Galeria ARTA, Uniunea Ariștilor Plastici din România ,  „Aquarelle Groupe“

2016 - Craiova, Galeria ARTA, Uniunea Ariștilor Plastici din România ,  „Aquarelle Groupe“

2016 - Prima Expoziție internațională de acuarelă - la Stephanie Palace Exhibition Hall - BUDAPEST - Hungary

2017 - Expoziție colectivă,,Armonia 13+1" Muzeul de Artă Calafat - România.

2019 -Craiova, Galeria ARTA, Uniunea Artiștilor Plastici din România ,  „Aquarelle Groupe“

Participări la Expoziții Internaționale de Grafică și gravură Ex Libris 

1976 - Al XVI-lea Congres internațional de ExLibris din Lisabona - Portugalia,         Expoziție de grafică și gravură Ex Libris.

1976 - Belgia- Andenne

1976 - Portugalia- Porto

1976 - Bulgaria- Kazanlik

1976 - Muzeul Ovar din Portugalia

1976 - Hungary- Eger

1977 - Germania- Hamburg Expoziții de gravură, Ex Libris.

1978 -  Germania- Hamburg

1982 - Germania- Kronach, Expoziție de Grafică și gravură, Ex Libris.

1982 -  Germania- Kronach Expoziție de Grafică și gravură, Ex Libris.                                                              Pictură bisericească                                                                            - Biserica din Rânca, județul Gorj                                                                                    - Biserica din satul Slăvuța, județul Gorj                                                                                       - Fațada bisericii din com.Unirea, județul Dolj                                                                    Gravuri publicate și Articole de critică de artă apărute în revista Ramuri, Contemporanul, România literară, Mozaic, ziarul Înainte, Cuvântul Libertății semnate de Prof. univ. dr. Paul Rezeanu,  V.G.Paleologu critic de artă Mihai Duțescu, Alexandru Firescu, prof. George Popescu,  Florin Rogneanu critic de artă și scriitorul Romulus Diaconescu.                                                               2012 - FOLCLOR- imprimă discul ,,Din Fluier și Caval'' cu 13 vechi melodii populare  din Oltenia, acompaniament maestrul Nicu Crețu, dirijorul Ansamblului Profesionist  ,,Maria Tănase” din Craiova, disc aflat in Patrimoniul Studioului de Radio Oltenia Craiova.                                                                                                                   Premii si distinctii :  

1988 - Premiul Filialei Craiova a Uniunii Artiștilor Plastici din România .                                                                                           1976 - Premiul III - Concurs de desen, acuarelă, gravură ,, Pelendava ”Craiova.         1978 - Premiul I de Craiova, Concurs de acuarele, gravură, C.Brâncusi „Craiova 1979 - Premiul al treilea  Ediția a II-a Festivalul Național Cântarea României  Muzeul Colecțiilor București România.                                                                        1981 -  Premiul III București - Expoziția republicană de grafică Festivalul Național Cântarea României  Muzeul de Artă al României, București.                                 1987 - Premiul I București - Faza de pictură Festivalul Național Republican Cântarea României  Muzeul Național de Artă București.                                    Lucrari in colecții publice și private: Colecția Muzeului de Artă din Craiova gravuri Ex Libris. - Colecția Muzeului Ovar (Portugalia) Grafică Ex Libris. - Frederikshavn Kunstmuseum Grafica Ex Libris. - Pictură-Gravură -  Grafică Ex Libris și artă religioasă în colecții private din: România, Ungaria, Australia, Franța, SUA, Italia, Grecia, Belgia, Portugalia, Bulgaria, Polonia și Canada. Mail:

gheorghevlaicu_art@yahoo.com

PAGINI :

Prof.univ.dr.Paul Rezeanu - Istoria Artelor Plastice in Oltenia 1919-2000 vol II pagina 352 

http://artindex.ro/2014/01/16/vlaicu-gheorghe/,

picturagvlaicu.blogspot.com

Art-exlibris.net - Gheorghe Vlaicu

www.artmajeur.com/en/art-gallery/gheorghe-vlaicu/46433‎ 

https://www.facebook.com/gvlaicu1